Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2005 года — 64-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала 

1 За неявку на матч, команде «Вентеко» было засчитано техническое поражение.
2 Из-за недисциплинированного поведения игроков «Тукумса 2000» и из-за необеспечения общественного порядка на стадионе, игра была прервана на 30-й минуте при счёте 1:1. «Тукумсу 2000» было засчитано техническое поражение.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2005
 Первая лига Латвии по футболу 2005
 Вторая лига Латвии по футболу 2005

Примечания

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте home.lv

2005
Футбол в Латвии в 2005 году